Sabayon Linux, een Linuxdistributie
Zabaglione, een van oorsprong een middeleeuws Italiaans nagerecht